Lili steht für:

 eine Variante des weiblichen Vornamens Lilli
 Lili (Band), Kölner Musikgruppe
 Lili (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1953
 Lili (Musical) aus dem Jahr 1961
 Lili (Togo), Fluss in Togo

Ferner:
 Lili Collins (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Li Lili (1915–2005), chinesische Schauspielerin
 Die schöne Lili, französisches Filmdrama (1991)

LiLi steht als Abkürzung für:
 LINKE Liste
 Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik

Siehe auch:
 Hurrikan Lili
 Lili-Tempel
 Lilly
 Lily
 Lyly
 Li Li

Abkürzung